Badewasser bezeichnet
trivialerweise das Wasser, in welchem man badet, siehe Badekultur
einen linken Nebenfluss der Hörsel in Thüringen, siehe Badewasser (Hörsel)